Rajon Chotyn (ukrainisch /; russisch /, rumänisch Raionul Hotin) war ein Rajon in der Oblast Tscherniwzi in der West-Ukraine. Das Zentrum des Rajons war die Stadt Chotyn.

Geschichte 
Der Rajon selbst wurde 1940 nach der Besetzung der Nordbukowina durch die Sowjetunion als Teil der Ukrainischen SSR erschaffen; seit 1991 ist er Teil der heutigen Ukraine. Am 5. März 1987 wurde das Dorf Darabany (Дарабани; südlich von Anadoly am Dnister) aufgelöst, da es durch den Bau der Staustufe bei Nowodnistrowsk im Wasser des Dnister-Stausees überschwemmt worden war.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des Rajons und Anschluss des Rajonsgebietes an den neugebildeten Rajon Dnister sowie einem kleinen Teil mit den Dörfern Botschkiwzi, Hrosynzi und Kolinkiwzi an den Rajon Tscherniwzi.

Geographie 
Er grenzte im Norden an den Rajon Borschtschiw (in der Oblast Ternopil), im Nordosten an den Rajon Kamjanez-Podilskyj (in der Oblast Chmelnyzkyj), im Osten an den Rajon Kelmenzi, im Süden an den Rajon Nowoselyzja sowie im Westen an den Rajon Sastawna.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Stadtratsgemeinde und 31 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 38 Dörfer

Stadt

Dörfer

Weblinks

Einzelnachweise 

Chotyn
Rajon Dnister
Geschichte (Republik Moldau)
Aufgelöst 2020